Bande kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bande (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Bande (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar